SK Štarnov nebo Sokol Štarnov je fotbalový oddíl, který začal svou činnost v ročníku 2013/2014. Jeho stadion se nachází ve vesnici Štarnov, jižně od města Šternberk v okrese Olomouc v Olomouckém kraji. Klub nepřímo navazuje na tradice staršího zaniklého klubu Tělocvičná jednota Sokol Štarnov. Oddíl se zaměřuje na fotbal dětí i dospělých.

Galerie

Reference 

Štarnov
Fotbalové kluby v Olomouckém kraji
Fotbalové kluby založené v roce 2013
Fotbalové kluby založené v roce 1932